Papillacarus är ett släkte av kvalster. Papillacarus ingår i familjen Lohmanniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Papillacarus